Gleb Borisowicz Smołkin, ros. Глеб Борисович Смолкин (ur. 27 sierpnia 1999 w Petersburgu) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Dianą Davis. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), zwycięzca zawodów z cyklu Challenger Series, medalista zawodów z cyklu Junior Grand Prix, wicemistrz Rosji (2022).

Osiągnięcia

Z Dianą Davis

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1999